Rooms-Katholieke Kerk
 Latijnse Kerk
 Oosters-katholieke kerken
 Oudkatholieke Kerk
 Oud-rooms-katholieke kerk

Zie ook 
 Katholicisme, als christelijke stroming
 Orthodoxe Kerk